Georges Janin (1912-1974) – calciatore francese
 Jules Janin (1804-1874) – scrittore e drammaturgo francese
 Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin (1862-1846) – generale francese
 Raymond Janin (1882-1972) – storico francese

Pagine correlate
Janine